Треножник:
 Треножник — металлический котёл с тремя ножками, а также любая утварь на трёх подставках.
 Треножник — монотипный род травянистых растений семейства бобовых.